

Золото 
 Золото — хімічний елемент, благородний метал жовтого кольору.
 Золото — геральдична барва золотого або жовтого кольору.

Кіно 
 «Золото» (1966) — грузинський радянський мультфільм Отара Андронікашвілі.
 «Золото» (1969) — радянська військова драма Даміра Вятича-Бережних.
 «Золото» (2016) — американський кримінально-пригодницький фільм Стівена Гейгана.

Література 
 «Золото» (1991) — науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова.
 «Золото» (1995) — посмертна збірка науково-фантастичних оповідань Айзека Азімова.

Див. також 
 Золотарство — обробка благородних металів — золота, срібла та ін.
 Золотка — річка, що існувала біля Києва за доби Київської Русі, ліва притока Дніпра.

Примітки